La Football League 2013-2014 è la 55ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello ed è il quarto campionato con la denominazione Football League.

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
       Ammesse ai play-off
      Retrocesse in Football League 2 2014-2015

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
       Ammesse ai play-off
      Retrocesse in Football League 2 2014-2015

Play-off 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2014-2015
       Ammessa allo spareggio promozione/retrocessione

Spareggio promozione/retrocessione

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2013
Calcio nel 2014